Бори́с Тара́сов: Тарасов, Борис Алексеевич (1952—2013) — российский адвокат и телеведущий.
 Тарасов, Борис Васильевич (1932—2021) — советский генерал-лейтенант, российский политик, народный депутат, председатель Координационного совета Всероссийского патриотического движения «Отчизна».
 Тарасов, Борис Николаевич (род. 1947) — писатель, ректор Литературного института им. А. М. Горького.